Sobol () ist der Familienname folgender Personen:

 Donald J. Sobol (1924–2012), US-amerikanischer Schriftsteller
 Eduard Sobol (* 1995), ukrainischer Fußballspieler
 Ilja Mejerowitsch Sobol (* 1926), russischer Mathematiker 
 Jan Sobol (* 1984), tschechischer Handballspieler
 Jehoschua Sobol (* 1939), israelischer Dramatiker und Schriftsteller
 Ken Sobol (1938–2010), US-amerikanischer Autor, Journalist und Drehbuchautor
 Kristina Iwanowna Sobol (* 1991), russische Gewichtheberin 
 Ljubow Eduardowna Sobol (* 1987), russische Rechtsanwältin, Bloggerin und Politikerin
 Michał Sobol (* 1970), polnischer Dichter
 Paul Sobol (1926–2020), belgischer Holocaust-Überlebender und -Zeitzeuge
 Itai Sobol (* 1976), israelischer Pianist, Komponist und Arrangeur
 Thomas Sobol (1932–2015), US-amerikanischer Schulbeamter und Ausbildungsreformer

Sobol steht ferner für:
 Sobol (paramilitärische Organisation), eine von der EU für illegal erklärte, paramilitärische Organisation auf dem Gebiet der Ukraine
 Sobol-Klasse, Klasse russischer Patrouillenboote
 GAZ Sobol, ein Kleinbus-Modell von GAZ